Kabinett Maier bezeichnet folgende Landesregierungen unter Reinhold Maier (DDP, FDP/DVP):
als Ministerpräsident von Württemberg-Baden:
 Kabinett Maier I (Württemberg-Baden), 1945–1946
 Kabinett Maier II (Württemberg-Baden), 1946–1950
 Kabinett Maier III (Württemberg-Baden), 1951–1952
als Ministerpräsident von Baden-Württemberg:
 Kabinett Maier (Baden-Württemberg), 1952–1953